Osoby o tym nazwisku:
 Michał Bernardelli – polski biegacz
 Iwona Bernardelli – polska biegaczka

Inne:
Vincenzo Bernardelli S.P.A. – włoskie przedsiębiorstwo